Marumba — рід лускокрилих комах родини Бражникові (Sphingidae).

Опис 
Гусениці живляться, в основному, листям чагарників і дерев, що належать до родин букових (Fagaceae), горіхових (Juglandaceae), розових (Rosaceae), лаврових (Lauraceae) та мальвових (Malvaceae).

Класифікація 
Рід містить 18 палеарктичних та тропічних видів:
 Marumba amboinicus — (C Felder, 1861)
 Marumba cristata — (Butler, 1875)
 Marumba diehli — Roesler & Kuppers, 1975
 Marumba dyras — (Walker, 1865)
 Marumba fenzelii — Mell, 1937
 Marumba gaschkewitschii — (Bremer & Grey, 1853)
 Marumba indicus — (Walker, 1856)
 Marumba jankowskii — (Oberthur, 1880)
 Marumba juvencus — Rothschild & Jordan, 1912
 Бражник Маака (Marumba maackii) — (Bremer, 1861)
 Marumba nympha — (Rothschild & Jordan, 1903)
 Marumba poliotis — Hampson, 1907
 Бражник дубовий (Marumba quercus) — (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Marumba saishiuana — Okamoto, 1924
 Marumba spectabilis — (Butler, 1875)
 Marumba sperchius — (Menetries, 1857)
 Marumba tigrina — Gehlen, 1936
 Marumba timora — (Rothschild & Jordan, 1903)

Примітки 

Бражникові
Роди бражникових